Het tennistoernooi van Wimbledon in 1996 bij de vrouwen werd voor de 103e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de zevende keer door in de finale de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1996